Barbecke heißen:

Ortschaften
 Barbecke (Lengede), Ortsteil der Gemeinde Lengede, Landkreis Peine

Gewässer
 Barbecke (Hamm), Bach im Bezirk Pelkum von Hamm
 Barbecke (Ruhr), Bach in Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis